Gentry je lahko:
 Brady P. Gentry, kongresnik ZDA
 Meredith Poindexter Gentry, kongresnik ZDA
 Wiliam George Gentry, general
 USS Gentry (DE-349)